

Geografia 
Canada
 Beresford – cittadina del Nuovo Brunswick
Stati Uniti d'America
 Beresford – comune del Dakota del Sud

Persone 
 Alexander Beresford Hope (1820-1887) – autore e politico britannico
 Brandon Beresford (1992) – calciatore guyanese con cittadinanza statunitense
 Bruce Beresford (1940) – regista australiano
 Charles Beresford (1846-1919) – politico e ammiraglio britannico
 David Beresford (1976) – ex calciatore inglese
 Elisabeth Beresford o Liza Beresford (1926-2010) – scrittrice britannica
 Frank Beresford (1881-1967) – pittore britannico
 Harry Beresford (1863-1944) – attore britannico
 Henry Beresford, II marchese di Waterford (1772-1826) – politico irlandese
 Henry Beresford, VI marchese di Waterford (1875-1911) – ufficiale irlandese
 Jack Beresford (1899-1977) – canottiere britannico
 Joseph Beresford (1906-1978) – calciatore inglese
 Julius Beresford, nato Julius Wiszniewski (1868-1959) – canottiere britannico
 Mahlon Beresford Baker Romeo (1995) – calciatore antiguo-barbudano
 Marcus Beresford, I conte di Tyrone (1694-1763) – politico irlandese
 Stephen Beresford (1972) – attore e sceneggiatore britannico
 Steve Beresford (1950) – musicista e compositore britannico

Altro 
 5682 Beresford – asteroide areosecante
 The Beresford – edificio di New York

Pagine correlate 
 George Beresford
 John Beresford
 William Beresford